Се́спель Мишши́ (Михаил Сеспель)  ( — от  — «подснежник»; официальное имя до сентября 1921 года Михаи́л Кузьми́ч Кузьми́н; , дер. Казаккасы, Казанская губерния — 15 июня 1922, село Старогородка, Черниговской губернии УССР) — чувашский поэт, государственный и общественный деятель.

Биография 
Родился 16 ноября 1899 в деревне Казаккасы Цивильского уезда. Отец — Кузьма Федорович — в 1911 году в пьяной драке зарубил топором своего старшего брата, за что был сослан на каторгу.
Мать — Агафья Николаева

После окончания четырёх классов Шихазанской образцовой школы Сеспель работал переписчиком в волостном управлении.

Во время Первой мировой войны Сеспель завербовался в царскую армию, сперва служил писарем в штабе полка, а затем на санитарном поезде. В августе 1916 году года был уволен по состоянию здоровья и вернулся домой.

В 1917 году поступил в учительскую семинарию в Тетюшах. Учился в Москве на курсах агитаторов и пропагандистов. Член РКП(б) с 1918 года. После образования Чувашской автономной области в 1920 году его, работника Чувашского обкома РКСМ, избирают председателем ревтрибунала Чувашской автономной области. Стал, таким образом, первым «главным прокурором» этого национально-территориального образования.

На этом посту Сеспель, человек глубоко идейный и считавший, что коммунисты не должны жить в роскоши, нажил себе врагов среди местной партноменклатуры, представители которой не брезговали присваивать себя хорошие квартиры, расхищать конфискованное имущество и т. п. Воспользовавшись возможностью, недоброжелатели обвинили Сеспеля в поджоге дома, где размещался отдел юстиции. 27 декабря 1920 года Сеспель был арестован. Из тюрьмы его выпустили 7 февраля 1921 года. Впоследствии работал в отделе образования в комиссии переводчиков.

Весной 1921 года из-за болезни укреплял здоровье в санатории в городе Евпатория. После санатория Сеспель не вернулся в Чувашию, а отправился на Украину — в Киев, где хотел поступить в Киевскую художественную школу. Был призван в Красную Армию. После комиссования из-за обострения костного туберкулёза проживал и работал в городе Остёр в уездном земельном отделении Остёрского уезда.

Сеспель не принял новую экономическую политику, считая, что она ведёт к имущественному расслоению и следственно к реставрации капитализма. Мировоззренческий кризис поэта усугублялся ухудшением его здоровья — помимо давно мучившего его костного туберкулеза, у Сеспеля стало ухудшаться зрение. У Сеспеля стали возникать суицидальные мысли, которые он не скрывал от своего друга Федора Покрышеня.

15 июня 1922 года у Сеспеля произошёл конфликт со своим начальником Н. Савченко из-за того, что Сеспель самовольно выдал 8 пудов ржи двум семьям беженцев из Херсонской губернии. В тот же день Сеспель совершил самоубийство, повесившись на дереве в саду.

Произведения 
В литературной стезе с 1916 года. Упорядочив, в некотором смысле даже установив, нормы ударения, ввёл в чувашскую поэзию силлабо-тоническое стихосложение.

Первые стихи на чувашском и русском языках Михаил Сеспель начал публиковать в 1919 году в газетах «Знамя революции», «Тетюшские известия», «Канаш». Сборник стихов «Хурҫӑ шанчӑк» (Стальная вера) впервые увидел свет в 1927 году.

Известные книги:
 «Ҫӗн Кун аки» ();
 «Хурҫӑ шанчӑк» ();
 «Пуласси» ().
 Ҫырнисен пуххи, Шупашкар, 1959;
 Стальная вера. Стихи, М., 1957.

Стихи поэта переведены на 56 языков.

Память

Памятники и мемориальные доски 

 5 ноября 1954 прах Михаила Сеспеля был перезахоронён в парке города Остёр, где ему установлен надгробный памятник
 Памятник-стела в селе Старогородка Черниговской области Украины (был уничтожен в 2022 году);
 Бюст поэта, Чебоксары, проспект Ленина;
 В 1970-х годах в Киеве на стене дома № 7 по улице Ульяновых, где проживал Сеспель, была установлена мемориальная доска;
 Могила поэта и отдел краеведческого музея в городе Остёр (город) Черниговской области.

Музеи 
 Музей Михаила Сеспеля, Канашский район Чувашии, деревня Сеспель;
 Музей М. Сеспеля, Чебоксары;
 Музей краеведения, уголок М. Сеспеля, Татарстан, Тетюши, Педтехникум.
 Музей Мишши Сеспеля в Остёрской гимназии № 1, которая носит его имя.

Названы в честь поэта 
 В 1969 году родная деревня Михаила Сеспеля была переименована в его честь;
 Улицы в Чебоксарах и Остре.
 Парк 100-летия со дня рождения Мишши Сеспеля в Остре.
 Академия современного творчества «Сеспель», г. Чебоксары
 Теплоход «Михаил Сеспель»

Книги 
 О жизни и творчестве Михаила Сеспеля Г. О. Збанацким написан роман «Сеспель».

Кинофильмы 
 «Сеспель» — фильм 1970 года о Мишши Сеспеле, снят Киевской киностудией имени А. Довженко.

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 Государственный архив современной истории Чувашской Республики → Сеспель Мишши
 Официальный сайт Канашского района Чувашской Республики → Известные земляки
 Сеспель Мишши в советской традиции «высокого сталинизма» / сост. и вступительная статья Кăрчан Макçăмĕ. — Воронеж: НОФМО, 2007. — 43 с.
 Сеспель Мишши: рождение современной чувашской литературы / сост. Кăрчан Макçăм. — Воронеж, 2007. — 53 с.
 А. В. Андреева Смелые и бесстрашные, с чистыми мыслями и поступками. (Параллели в судьбах Михаила Сеспеля и Николая Островского)

Похороненные в Козелецком районе
Чувашские поэты
Чувашские писатели
Члены РСДРП
Революционеры России
Персоналии:Канашский район
Повесившиеся